57-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 22 по 31 октября 1983 года в универсальном спорткомплексе «Измайлово» в Москве. Первоначально планировалось, что турнир пройдёт в Ереване, но из-за незавершённости строительства ереванского Спортивно-концертного комплекса он был перенесён в Москву. В соревнованиях приняли участие 187 атлетов из 32 стран. В рамках этого чемпионата мира были также разыграны медали чемпионата Европы 1983 года.

Медалисты 

МР — мировой рекорд

Командный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Примечания

Ссылки 
 
 Выступление сборной СССР по тяжёлой атлетике на чемпионате мира и Европы 1983 года в Москве

Международные спортивные соревнования в Москве
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в СССР
Октябрь 1983 года
Чемпионаты мира в СССР
Спорт в России в 1983 году
1983 год в Москве
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в России
Чемпионаты мира в России
Соревнования по тяжёлой атлетике в Москве